«Greatest Hits» — збірка американського гурту «Red Hot Chili Peppers». Випущена 18 листопада 2003 року.

Список композицій 

 «Under the Bridge» — 4:33 (з альбому Blood Sugar Sex Magik)
 «Give It Away» — 4:44 (з альбому Blood Sugar Sex Magik)
 «Californication» — 5:29 (з альбому Californication)
 «Scar Tissue» — 3:35 (з альбому Californication)
 «Soul to Squeeze» — 4:50 (Coneheads: Music from the Motion Picture Soundtrack)
 «Otherside» — 4:15 {з альбому Californication)
 «Suck My Kiss» — 3:35 (з альбому Blood Sugar Sex Magik)
 «By the Way» — 3:35 (з альбому By the Way)
 «Parallel Universe» — 4:29 (з альбому Californication)
 «Breaking the Girl» — 4:54 (з альбому Blood Sugar Sex Magik)
 «My Friends» — 4:09 (з альбому One Hot Minute)
 «Higher Ground» — 3:22 (з альбому Mother's Milk) (Стів Вандер)
 «Universally Speaking» — 4:16 (з альбому By the Way)
 "Road Trippin' — 3:25 (з альбому Californication)
 «Fortune Faded» — 3:21 (до цього не виходила)
 «Save the Population» — 4:05 (до цього не виходила)

DVD 
DVD містить наступні відеокліпи:

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2003
Збірки Red Hot Chili Peppers
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми, спродюсовані Ріком Рубіном